Папулов — фамилия; имеет женскую форму Папулова.
 Папулов, Семён Васильевич (1915—1943) — младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Папулов, Юрий Григорьевич (1935—2016) — советский и российский учёный-химик, профессор Тверского государственного университета.